Scavenger (englisch für „Straßenkehrer, Plünderer“) steht für:

 Scavenger-Austauscher, in der Wassertechnik eine Art Filter, siehe Ionenaustauscher #Kunstharz-Ionenaustauscher
 Scavenger-Rezeptor, Protein der Immunabwehr, siehe Pattern Recognition Receptors #Scavenger-Rezeptoren
 früherer Name der schwedischen Metalband The Arcane Order
 Scavenger (Chemie), chemische Substanz

Siehe auch:
 Scavenger Hunt (Schnitzeljagd)
 Scavenger-Rezeptor B1 (Protein)
 Scavenger-Pathway (Rezeptorweg)
 Scavengerfällung (Radiochemie)
 Scavenging (bei Hubkolbenmotoren)